Urbanisme: vilar, agrupació d'habitatges a l'època medieval
 Toponímia:
 Vilar de Canes, municipi de l'Alt Maestrat
 Vilar de Infesta, parròquia del municipi de Redondela (Galícia)
 El Vilar (Balears)
 El Vilar (Calders), paratge a cavall dels termes municipals de Calders i de Monistrol de Calders, al Moianès
 El Vilar (Canillo), nucli de població a la parròquia de Canillo (Principat d'Andorra) 
 El Vilar (Castellbell i el Vilar), poble del municipi de Castellbell i el Vilar (Bages)
 El Vilar (Lles de Cerdanya), poble del municipi de Lles de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 El Vilar (Santa Cristina d'Aro), poble del municipi de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
 El Vilar (Vilallonga dels Monts), poble del municipi de Vilallonga dels Monts (Rosselló)
 El Vilar (El Villar) o el Villar, nom amb què també és coneguda la població de Villar del Arzobispo (els Serrans)
 el Vilar d'Aro, poble del municipi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
 el Vilar de Cabó, poble del municipi de Cabó (Alt Urgell)
 el Vilar d'Ovansa, antic nom del municipi de Montlluís (Alta Cerdanya)
 el Vilar de Reiners, llogaret de la comuna de Reiners (Vallespir)
 el Vilar d'Urtx, cap del municipi de Fontanals de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 Riera del Vilar, afluent del Daró per la seva dreta (Baix Empordà)
 Estanyol del Vilar, cos d'aigua a cavall dels municipis de Porqueres i Banyoles (el Pla de l'Estany)
 Edificis:
 El Vilar (Arbúcies), masia al municipi d'Arbúcies (la Selva)
 El Vilar (el Brull), masia a Osona
 El Vilar (Fogars de Montclús) al Vallès Oriental
 El Vilar (Lladurs), masia del municipi de Lladurs (Solsonès)
 El Vilar (Rupit i Pruit), masia a Osona

 el Vilar (Sant Joan de les Abadesses)

 El Vilar (Santa Pau), casa de Santa Pau (la Garrotxa)

 Mare de Déu del Vilar, santuari del municipi de Blanes (la Selva)
 Persones:
 Antonio Vilar (1912-1995), actor portuguès 
 Francesc Vilar (?-1770), compositor
 Joan Vilar (segle XV), jurista català 
 Pierre Vilar (1906-2003), historiador francès 
 Ponç Andreu de Vilar (segle XV), 30è president de la Generalitat de Catalunya